Цай Сюйчжэ (, родился в мае 1976 года) — военный лётчик ВВС КНР в звании старшего полковника НОАК. Китайский космонавт, совершающий полугодовой полёт на орбитальной станции «Тяньгун», в составе экипажа корабля «Шэньчжоу-14».

Биография 
Цай родился в  деревне Цайчжан () городского уезда Шэньчжоу () округа Хэншуй провинции Хэбэй в мае 1976 года, принадлежит к национальности хань. Проходя службу лётчиком-истребителем в ВВС НОАК, в 2010 году был выбран в отряд космонавтов КНР. Его имя в качестве космонавта стало известно в 2011 году.

5 июня 2022 года отправился в полугодовой полёт к станции «Тяньгун» в составе экипажа космического корабля «Шэньчжоу-14». Имя корабля является омофоном родного города Цая: звучат они на русском одинаково, но в китайском их первый слог имеет различные тона, и записываются они разными иероглифами.

17 сентября Цай совершил свой первый выход в открытый космос вместе с командиром Чэнь Дуном, длительностью 4 часа 12 минут.

Статистика

См. также 
 Список космонавтов Китая

Примечания

Ссылки 
 Taikonaut (yuhangyuan) Biography: Cai Xuzhe
 Статья о Цай Сюйчжэ в энциклопедии Байду

Космонавты Китая
Родившиеся в Шэньчжоу
Члены Коммунистической партии Китая